Вишне́вський Мико́ла:

 Вишневський Микола Олександрович — архітектор, автор проектів прибуткового будинку Гільденбранда (1901), будинку-терему на Андріївському узвозі (у співавторстві з архітектором Хойнацьким).
 Вишневський Микола Федорович  — радник Чернівецького міського голови, учасник антитерористичної операції, відзначений ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
 Вишневський Микола Феліксович (11 жовтня 1880, Москва — 3 жовтня 1956, Москва) — архітектор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок